Rosenhayn ist der Name folgender Orte:

 Rosenhayn (New Jersey), Census-designated place im Cumberland County

Rosenhayn ist der Familienname von:
 Paul Rosenhayn (1877–1929), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Rosenhain